Rabago bzw. Rábago ist der Familienname folgender Personen:

 Andrés Rábago García (* 1947), spanischer Comiczeichner und Cartoonist
 Antonio Rábago (1861–1915), mexikanischer General und Politiker 
 Francisco Merino Rábago (1920–1994), mexikanischer Politiker 
 José Guadalupe Martín Rábago (* 1935), mexikanischer Erzbischof
 Manuel Álvarez Rábago (1884–1966), mexikanischer General  
 Pedro de Rábago y Terán († 1756), Kolonialoffizier und Gouverneur im Vizekönigreich Neuspanien
 Richard Rabago (1943–2012), japanisch-amerikanischer Kampfkünstler und Kobudō-Experte 
 Ronald J. Rábago, Rear Admiral der US-amerikanischen Küstenwache

Rábago bezeichnet ferner:
 Rábago (Kantabrien), einen Ort in der kantabrischen Gemeinde Herrerías in Spanien